Tinelli puede referirse a:

 Marcelo Tinelli (1960), presentador y productor de televisión, periodista y dirigente deportivo; y empresario argentino.
 Candelaria Tinelli, "Lelé" (1990), cantante, pintora, diseñadora de modas e influencer argentina. Hija de Marcelo Tinelli.

 Tiberio Tinelli (1586–1639), pintor italiano.